Příjmení Zapletal nosí více různých osobností:

 Božena Zapletalová viz Božena Benešová (1873–1936) – česká spisovatelka
 Božena Zapletalová (politička) (1913–??) – česká politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Cyril Zapletal (* 1949) – český politik ČSSD
 Florian Zapletal (1884–1969) – český historik umění, novinář a voják
 František Zapletal (rozcestník)
 Jan Zapletal (rozcestník)
 Jiří Zapletal – český herec
 Karel Zapletal (1841–1894) – český politik, poslanec Moravského zemského sněmu
 Karel Zapletal (1903–1972) – geolog
 Libor Zapletal (rozcestník)
 Miloslav Zapletal, někdy též Miloš (* 1942) – český farmář, spisovatel, redaktor, manažer, scenárista, dramaturg, ředitel produkční agentury, producent a prezident Miss České republiky
 Miloš Zapletal (* 1930) – český spisovatel a publicista
 Miroslav Zapletal – český rallyový jezdec
 Pavel Zapletal (* 1957) – český politik, po sametové revoluci poslanec FS za HSD-SMS
 Vojtěch Zapletal (1877–1957) – český kněz a hudební skladatel
 Zdeněk Zapletal (* 1951) – český spisovatel a scenárista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení